Stanisław Rozdrażewski – kasztelan, ojciec Stanisława Rozdrażewskiego jezuity  (zm. 1564)
 Stanisław Rozdrażewski – jezuita, syn Stanisława Rozdrażewskiego kasztelana (1540-1619)